ECSS steht für: 
 European Cooperation for Space Standardization, (dt. Europäische Kooperation für Raumfahrtnormung)
 European College of Sport Science, sportwissenschaftliche Organisation

ECSS